Mihail Nyikolajevics Kuznyecov (1952) olimpiai bajnok szovjet-orosz evezős
 Mihail Kuznyecov (1979) kazah triatlonozó, olimpikon
 Mihail Nyikolajevics Kuznyecov (1985) olimpiai bronzérmes orosz szlalomkenus